Seven Angels é uma banda brasileira de white power metal, cheio de detalhes agregados da influência de música contemporânea, bem como influências de metal tradicional dos anos 1980, também conhecido por true metal oitentista.

Histórico

Formação (2000-2001) 
A banda Seven Angels' foi Idealizada no final de 2000, pelo guitarrista Karim Serri e a vocalista Debora Musumeci/ Serri, os quais tinham um sonho antigo de formar uma banda que tocasse o estilo de canção pelo qual os dois mais sentiam paixão, o Heavy Metal Melódico.

A idéia foi amadurecendo e ao longo do ano seguinte (2001) outros integrantes foram incluídos na formação da banda, sendo o primeiro o baterista Eliezer Leite (meados do mês de maio de 2001). Mesmo ainda sem a formação completa, os ensaios começaram, algumas canções começaram a ser compostas e arranjadas por um período de três meses aproximadamente. A banda, vendo que já nos ensaios havia um desenvolvimento bem como entrosamento, decidiu que já era a hora de gravar.

Demo To Know God... and Make Him Known (2001) 
Nesse ínterim, no mês de setembro deste mesmo ano (2001), Ricardo é integrado à formação, ficando responsável pelo baixo e também incumbido da tarefa de aprender as canções (até então novas para ele) em apenas uma semana, data em que se daria o início das gravações do CD demo que recebe o título de To Know God... and Make Him Known.

A formação naquela época era: Karim Serri na guitarra, Debora Musumeci/Serri no vocal, Eliezer Leite na bateria e Ricardo no baixo.

Primeiro Álbum: Second Floor (2002-2003)
Em 2002, Vendo que as composições não tinham linhas melódicas líricas apesar de terem uma mulher assumindo os vocais, logo notaram que os arranjos tomavam rumos diferentes das demais bandas de metal melódico. Essa característica das canções foi a principal razão para a banda decidir integrar um tecladista à formação, no caso, o músico Rafael, que entrou às vésperas da gravação do primeiro álbum da banda, batizado como Second Floor.

Durante o ano de 2003 e no início de 2004 a banda fez uma turnê, com 12 concertos, dentre eles alguns fora do Brasil, em países como Bolívia, Peru e Chile.

Segundo Álbum: Faceless Man (2004-2008)
Em fevereiro de 2004 começa todo o processo de composição do novo álbum, o qual viria a ser chamado mais tarde de Faceless Man. Neste meio tempo, Rafael decidiu sair da banda, mas, ao invés de contratar alguém para substituí-lo, a banda optou por chamar um segundo guitarrista, e Régis Lafayette é escolhido em meio a outras opções que se ofereceram. O baterista Ricardo também decide deixar a banda, e é logo substituído por Gustavo Martins.

A partir de 2005, a banda passa a participar d'A Noite do Metal, um evento que acontece em todo mês de novembro na Igreja Presbiteriana em Alphaville, por iniciativa do ministério dos Jovens (União de Mocidade Presbiteriana - UMP), em Santana de Parnaíba, São Paulo.

No ano de 2007 a formação da banda passa por mais um ajuste. Régis sai em comum acordo com os outros integrantes, que decidem permanecer como um quarteto. Ao final desse mesmo ano de 2007, outra mudança ocorre: sai Eliezer Leite, que, em 2008, é substituído pelo músico Roberto Krug.

Hiato e fim da Banda (2010-atualmente) 
Em 2010, a Banda resolve fazer uma pausa nas suas atividades, por problemas internos. Quatro anos mais tarde, a vocalista Debora anuncia o fim do grupo.

O Retorno da banda em 2019 (2019-atualmente) 
No início deste ano de 2019 a Banda Seven Angels retoma suas atividades, com a direção de Deus para o cumprimento de um propósito além da técnica musical e da intenção de somar novamente  no mercado musical cristão do Heavy Metal (testemunho de Debora) com nova formação e trabalhando já no álbum de retorno. Debora Musumeci volta com a liderança da Banda e trás  o último baterista do Seven Angels, Lucas Fontana, que fez alguns shows   antes do anúncio do término da Banda em 2011. Em breve mais notícias sobre os novos integrantes, álbum e retomada  em eventos com a mesma.

Membros 
Integrantes do Seven Angels ao longo do tempo

Formação a partir de  2010[editar | editar código-fonte] 

 Debora Musumeci - vocalista
 Jader Felippe Silva de Lima - guitarrista
 Lucas Fontana - bateria
 André Cirilo Barbosa de Moraes - baixista

Formação até 2008 
 Debora Musumeci/Serri - vocalista
 Karim Serri - guitarrista
 Roberto Krug - bateria
 Gustavo Martins - baixista

Discografia 
 2000 - To Know God... and make Him known
 2002 - Second Floor
 2005 - Faceless Man
 2022 - My Love Jesus single

Ligações externas 
 
 Site oficial de Debora Serri

Bandas de Curitiba
Bandas de metal cristão
Bandas formadas em 2000
Bandas extintas em 2010
Bandas de heavy metal do Brasil
Bandas de power metal do Brasil
Fundações no Paraná em 2000